Il torneo di pugilato dei pesi gallo ai XVII Giochi panamericani si è svolto a Toronto dal 18 al 24 luglio 2015 e vi hanno preso parte 10 pugili di 10 differenti nazioni. Il limite di peso della categoria è di 56 chilogrammi e il campione uscente, vincitore a Guadalajara nel 2011, era il cubano Lázaro Álvarez, presente anche a Toronto ma nella categoria superiore (60kg).

Risultati

Collegamenti esterni
Risultati 49kg Toronto2015.org

Pugilato ai XVII Giochi panamericani